NKO steht für:
 Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders, niederländische katholische Vereinigung

NKo steht für:
 N’Ko, afrikanisches Schriftsystem

nko steht für:
 Nkonya (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

Abkürzung